Yarra, een vlokreeftje uit de familie Stenothoidae

Geografie
 Yarra City, is een Local Government Area (LGA) in Australië in de staat Victoria. 
 Yarra (rivier), is een rivier in het zuiden van de Australische staat Victoria.

Schepen
 HMAS Yarra (D79), een Australische torpedobootjager van de Riverklasse.
 HMAS Yarra (U77), een Australische sloep van de Grimsbyklasse.
 HMAS Yarra (DE 45), een Australische escorte jager van de Riverklasse.
 HMAS Yarra (M 87), een Australische mijnenveger van de Huonklasse.